Round Midnight bezeichnet
 die Komposition ’Round Midnight
 den Film Um Mitternacht (1986)

Ähnliche Namen:
 ein Album von Miles Davis, ’Round About Midnight